Харчаран Сингх Бопарай (, 15 января 1950, Марар, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года. Чемпион мира 1975 года.

Биография 
Родился 15 января 1950 года в индийской деревне Марар, округ Гурдаспур, штат Пенджаб.

Учился в средней школе Халса в Шекхупуре, играл за её хоккейную команду. Затем поступил в Пенджабский государственный спортивный колледж в Джаландхаре. Был капитаном команды колледжа, выступал за студенческую сборную Индии. Параллельно играл за сборную Пенджаба.

20 марта 1969 года дебютировал в сборной Индии в товарищеском матче с Кенией в Амритсаре.

После того как поступил на службу в индийскую армию, в 1973—1981 годах играл за «Сервисез».

В 1972 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, завоевавшей бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1976 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 7-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 7 матчей, мячей не забивал.

В течение спортивной карьеры завоевал полный комплект медалей чемпионата мира: в 1971 году выиграл бронзу в Барселоне, в 1973 году — серебро в Амстелвене, в 1975 году — золото в Куала-Лумпуре.

В 1970 и 1974 годах в составе сборной Индии завоевал серебряные медали хоккейных турниров летних Азиатских игр.

В 1977 году награждён национальной спортивной премией «Арджуна», в 1981 году — медалью «Вишишт Сева», в 2019 году — премией Махараджи Ранджита Сингха от правительства Пенджаба.

В 2006 году ушёл в отставку в звании бригадира.

Харчаран Сингх — президент и учредитель Ассоциации спортивных суперзвёзд Пенджаба. Живёт в Амритсаре.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по хоккею на траве
Военные Индии
Лауреаты премии Арджуна